Рюш — смужка тканини для оздоблення одягу
 Рюш — муніципалітет у Франції, департамент Жиронда

Див. також 
 La Ruche
 Вулиця Деларюш
 «Ля-рюш» («Вулик») — знаменитий паризький гуртожиток художників на Монпарнасі.